Turzyn peut désigner en Pologne :

 Turzyn, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Turzyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Turzyn, village de la voïvodie de Silésie
 Turzyn, quartier de la vile de Szczecin